Winston Smith henviser til flere personer:

 Winston Smith (kunstner) (født 1952), amerikansk kunstner.
 Winston Smith (atlet) (født 1982), jamaicansk atlet.

Fiktive 
 Winston Smith (1984), hovedpersonen i George Orwells roman 1984.
 Winston Smith (Tomb Raider), Lara Crofts butler i Tomb Raider-serien.